

Cinema 
Guns – film del 1980 diretto da Robert Kramer
Guns – film del 1990 diretto da Andy Sidaris

Letteratura 
Bocche di fuoco (Guns) – romanzo di Ed McBain del 1976

Musica 
 Guns – EP dei Negativland del 1992
Guns – album dei Cardiacs del 1999

Televisione 
Guns – miniserie televisiva del 2008